Awraham Du’an
 Anthony Li Du’an